Орин има више значења:
 Орин (Вајоминг)
 Орин (Северна Дакота)